Ґміна Кольно може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Кольно (Кольненський повіт) — сільська ґміна у Підляському воєводстві
 Ґміна Кольно (Ольштинський повіт) — сільська ґміна у Вармінсько-Мазурському воєводстві